Kirchmaier oder Kirchmayer ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kirchmayer (1880–1966), Augsburger Architekt
 Eva Souhrada-Kirchmayer (* 1960), österreichische Datenschutzexpertin
 Friedrich Kirchmayer (1812/13–1871), deutscher Bildhauer
 Georg Kaspar Kirchmaier  (1635–1700), deutscher Universalgelehrter
 Georg Wilhelm Kirchmaier (1673–1759), deutscher Philosoph, Rhetoriker, Sprachwissenschaftler
 Jan Kirchmayer (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Johann Christian Kirchmayer (1674–1743), reformierter Theologe
 Johann Siegmund Kirchmayer (1674–1749), deutscher evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Joseph Kirchmayer (1772–1845), deutscher Bildhauer
 Karl Kirchmayer (1853–1919), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Kirchmair
 Kirchmayr
 Kirchmeyer